Наталия Ман (псевдоним, настоящее имя — Наталия Семёновна Вильям-Вильмонт; —) — русская переводчица.

Биография 
Родилась в 1908 году в Петербурге. Переводила художественную прозу, в первую очередь классическую немецкую литературу. Ей также принадлежат переводы с английского и французского языков. Сотрудничала с С. К. Аптом. В. Б. Микушевич назвал их совместный перевод романа «Доктор Фаустус» Томаса Манна выдающимся событием в литературе. По словам Н. М. Любимова, для Наталии Ман характерны «умение выявлять подтекст, следить за ходом мысли автора, богатый и гибкий словарь».

Наталия Ман — жена переводчика-германиста Николая Вильмонта и мать писательницы Екатерины Вильмонт.

Погибла при пожаре в своей квартире. Урна с прахом захоронена в колумбарии Донского кладбища (12 колумбарий,17 секция) в 1 нише с мужем и дочкой.

Переводы

С немецкого языка

Фридрих Шиллер 
 Разбойники, сопереводчик М. Достоевский (стихотворения)

Иоганн Вольфганг Фон Гёте 
 Из моей жизни. Поэзия и правда
 Эгмонт
 Из «Итальянского путешествия»
 Счастливое событие
 Новелла
 О немецком зодчестве
 Простое подражание природе, манера, стиль
 О Лаокооне
 О правде и правдоподобии в искусстве
 Коллекционер и его близкие
 Винкельман и его время
 Ко дню Шекспира
 Об эпической и драматической поэзии
 Памяти Байрона (и другие статьи)

Томас Манн 
 Лотта в Веймаре
 Признания авантюриста Феликса Круля
 Смерть в Венеции
Романы:
 Будденброки
 Доктор Фаустус, сопереводчик С. Апт

Генрих Манн 
 Учитель Гнус

Вольфганг Борхерт 
 В мае куковала кукушка
 Гамбург
 Город
 Мимо, мимо
 Останься, жираф
 Писатель
 Иисус отказывается
 На улице перед дверью (пьеса)

Хаймито фон Додерер 
 Слуньские водопады

С английского языка

Сомерсет Моэм 
 Луна и грош

Джек Лондон

 Майкл, брат Джерри

С французского языка

Мольер 
 Лекарь поневоле

Примечания

Литература 
 

Переводчики России
Переводчики с немецкого языка
Переводчики на русский язык
Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Донском кладбище
Погибшие на пожаре